Краатц — фамилия. Известные носители:

 Краатц, Виктор (род. 7 апреля 1971 года) — канадский фигурист, выступавший в танцах на льду
 Крац, Фриц (04.02.1906 — 15.01.1992) — швейцарский хоккеист, хоккейный функционер, президент Международной федерации хоккея с шайбой